Варна () — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области. Население составляет 357 270 человек (на 15 мая 2008 года).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Варна
 Звездица
 Казашко
 Каменар
 Константиново
 Тополи

Примечания 

Общины Варненской области